Uitlijnen (autotechniek)
Uitlijnen (teksten)